Man Overboard (, дословный перевод «Человек за бортом») — американская поп-панк группа из Маунт Маурела и Уильямстоуна, Нью-Джерси, основанная в 2008 году. С начала деятельности ею выпущено два EP, акустический EP, сплит с бостонской поп-панк-группой Transit, компиляция из собственных старых песен и два полноформатных альбома (Real Talk, Man Overboard). На коллектив повлияли такие группы как Blink-182, Saves the Day и Taking Back Sunday. В настоящее время у них подписан контракт с лейблом Rise Records. Man Overboard хорошо известна своим девизом: "Defend Pop Punk".

Состав 
 Ник Браззес — вокал, басы (2008-настоящее время)
 Зак Эйзенштейн — вокал, гитара (2008-настоящее время)
 Джастин Кольер — гитара (2010-настоящее время); ударные (2009-2010)
 Уэйн Уайлдрик — гитара (2008-2010, 2011-настоящее время)
 Джо Талларико — ударные (2012-настоящее время)

Прежние члены
 Джастин Мондшейн — ударные (2008)
 Майк Храйченко — ударные (2010-2012)

Дискография

Студийные альбомы 
 Real Talk (записано с Run For Cover Records, 2010)
 Man Overboard (записано с Run For Cover Records, 2011)
 Heart Attack (2013)
 Heavy Love (2015)

EP 
 Hung Up on Nothing (самоизданное, 2008)
 Dahlia (Run for Cover Records, 2009)
 Split with Transit (Pure Noise Records, 2009)
 Noise from Upstairs (записано для Run For Cover Records, 2010)
 The Absolute Worst (Rise Records, 2011)
 Passing Ends (Lost Tape Collective, 2014)

Сборники 
 Before We Met: A Collection of Old Songs (Panic Records, 2010)
 The Human Highlight Reel (записано для Cover Records, 2011)

Примечания

Ссылки 
 Defend Pop Punk   
 Официальный веб-сайт группы   
 Страница группы  на last.fm 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Квартеты
Рок-группы США
Поп-панк-группы США
Исполнители Run for Cover Records